Stübner ist der Familienname folgender Personen:

 Berndt Stübner (1947–2022), deutscher Schauspieler, Puppenbauer, Autor und Regisseur
 Friedrich Wilhelm Stübner (1710–1736), deutscher Mathematiker und Philosoph
 Georg Albrecht Stübner (1680–1723), deutscher Dichter, Pastor und Hochschullehrer
 Hans Stübner (1900–1973), deutscher Maler
 Jörg Stübner (1965–2019), deutscher Fußballspieler
 Veit Stübner (* 1954), deutscher Schauspieler

Stübner steht für:
 Stübner, andere Bezeichnung für Bader, Betreiber einer Badestube

Siehe auch:
 Stüber (Begriffsklärung)